Ранчо ел Мирадор има више значења:

 Ранчо ел Мирадор (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Мирадор, Ранчо де Доња Роса (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Мирадор, Роман Каса Салседо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Мирадор, Ранчо де Мартин Ањорве (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Мирадор, Еухенио Гутијерез Антунез (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ел Мирадор (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику